Wandsbeker Marktplatz, een plein in Hamburg
Wandsbek Markt (metrostation), een station van de Hamburgse metro